Abadia de Fontfreda, abadia al departament de l'Aude a 14 km al sud-oest de Narbona 
 Barranc de Fontfreda (Salàs de Pallars), barranc que travessa els municipis de Salàs de Pallars i Tremp (Pallars Jussà)
 Fontfreda (Santa Maria d'Oló), muntanya d'entre els municipis de Santa Maria d'Oló (Moianès) i de Sant de Sant Bartomeu del Grau (Osona) 
 Fontfreda (Serradell), paratge del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Sèrra de Fontfreda, serra de Vielha e Mijaran a la Vall d'Aran 
 Serrat de Fontfreda, serrat entre els municipis de Castell de Mur (Pallars Jussà) i Àger (La Noguera)
 Torrent de Fontfreda, diversos torrents
 Tossal de Fontfreda, muntanya entre els municipis de Llavorsí i de Rialp (Pallars Sobirà)
 '''La Fontfreda, pàgina de desambiguació